Birkerts ist der Familienname folgender Personen:

 Gunnar Birkerts (1925–2017), US-amerikanischer Architekt lettischer Herkunft
 Sven Birkerts (* 1951), US-amerikanischer Essayist and Literaturkritiker lettischer Abstammung